Mördar-Anders kan syfta på
 Mördar-Anders (visa) – sång av Cornelis Vreeswijk
 Huvudpersonen i Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän) – roman från 2015 av Jonas Jonasson